Lasiodora  — род пауков-птицеедов из подсемейства Theraphosinae. Включает 33 вида. Очень большие пауки, размером до 25 см (включая лапы). Распространены в Бразилии.

Виды 

 Lasiodora acanthognatha Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora benedeni Bertkau, 1880
 Lasiodora boliviana Simon, 1892
 Lasiodora brevibulba Valerio, 1980
 Lasiodora carinata Valerio, 1980
 Lasiodora citharacantha Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora cristata Mello-Leitão, 1923
 Lasiodora cryptostigma Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora curtior Chamberlin, 1917
 Lasiodora differens Chamberlin, 1917
 Lasiodora difficilis Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora dolichosterna Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora dulcicola Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora erythrocythara Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora fallax Bertkau, 1880
 Lasiodora fracta Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora icecu Valerio, 1980
 Lasiodora isabellina Ausserer, 1871
 Lasiodora itabunae Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora klugi C. L. Koch, 1841
 Lasiodora lakoi Mello-Leitão, 1943
 Lasiodora mariannae Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora moreni Holmberg, 1876
 Lasiodora pantherina Keyserling, 1891
 Lasiodora parahybana Mello-Leitão, 1917
 Lasiodora pleoplectra Mello-Leitão, 1921
 Lasiodora puriscal Valerio, 1980
 Lasiodora rubitarsa Valerio, 1980
 Lasiodora saeva Walckenaer, 1837
 Lasiodora spinipes Ausserer, 1871
 Lasiodora sternalis Mello-Leitão, 1923
 Lasiodora striatipes Ausserer, 1871
 Lasiodora subcanens Mello-Leitão, 1921

Примечания 

Мигаломорфные пауки
Роды паукообразных